Het bestrooien van levensmiddelen met peper
 Een spel met sneeuw(ballen)  
 Een bepaalde vorm van bestraffing of confrontatie